Сен-Савен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Савен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Савен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сен-Савен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї